Die Segunda División 2000/01 war die 70. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 2000 und endete am 17. Juni 2001 mit dem 42. Spieltag. Meister wurde der FC Sevilla.

Vor der Saison 
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Betis Sevilla, Atlético Madrid und der FC Sevilla teil. Aus der Segunda División B kamen Real Jaén, Real Murcia, Racing de Ferrol und Universidad Las Palmas.

Abschlusstabelle

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – FC Sevilla
 2. – Betis Sevilla
 3. – CD Teneriffa

 Absteiger in die Segunda División B
 19. – SD Compostela
 20. – Universidad Las Palmas
 21. – FC Getafe
 22. – UE Lleida

 Absteiger aus der Primera División
 Real Oviedo
 Racing Santander
 CD Numancia

 Aufsteiger in die Segunda División
 Burgos CF
 Gimnàstic de Tarragona
 Polideportivo Ejido
 Deportivo Xerez

Torschützenliste

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

2000/01
Fußballsaison 2000/01